Григорий Петрович Коблов (15 сентября 1898, Александров Гай, Самарская губерния, Российская империя — 29 февраля 1988, Москва, СССР) — советский военачальник-кавалерист, гвардии генерал-майор (03.06.1944).

Биография 
Родился 15 сентября 1898 года в слободе Александров Гай (ныне районный центр в Саратовской области) в семье крестьянина. Русский.

До службы в армии работал подручным продавца, помощником шофера и шофером у торговца-банкира Т. Е. Сошникова в слободе Александров Гай.

Военная служба

Первая мировая война 
3 февраля 1917 года был призван на военную службу и в апреле зачислен в 152-й пехотный запасной полк в городе Белебей Уфимской губернии. В июне с маршевой ротой направлен на фронт в 32-й пехотный полк. И начале октября за отказ идти в наступление направлен с фронта в распоряжение новоузенского воинского начальника, а оттуда зачислен рядовым в 247-й пехотный запасной полк. В начале января 1918 года демобилизован.

Гражданская война 
В мае 1918 года вступил в 1-й Каракалпакско-Киргизский партизанский советский отряд, находившийся в это время в с. Савинка Астраханской губернии Участвовал в подавлении антисоветских выступлений казаков в губернии, в июле убыл из отряда по болезни в госпиталь. По выздоровлении устроился работать счетоводом в Новоузенский уездный продовольственный комиссариат.

В августе 1919 года добровольно вступил в РККА и был зачислен в отдельный Киргизский конноверблюжий запас Киргизского краевого военкомата. В начале августа 1920 года переведен в 1-й Киргизский кавалерийский дивизион в город Оренбург, где проходил службу красноармейцем, политбойцом, политруком взвода, секретарем военкома дивизиона. Член РКП(б) с 1920 года.

Межвоенные годы 
В августе 1921 года направлен в город Ташкент на 15-е Верненские кавалерийские курсы (Троицкие лагеря), через две недели переведен в Москву в 1-ю объединенную военную школу им. ВЦИК. В период обучения вместе с другими курсантами осуществлял охрану Кремля, отвечал за безопасность Председателя Совета народных комиссаров РСФСР Владимира Ильича Ленина. После смерти Ленина и возведения по проекту академика А. В. Щусева первого — временного — деревянного Мавзолея, 27 января 1924 год в 16 часов в паре с курсантом Арсентием Кашкиным стал первым красноармейцем, заступившим на Пост № 1.

В сентябре 1924 года окончил вышеназванную военную школу и был назначен командиром взвода в 43-й Ирбитский кавалерийский полк 3-й отдельной кавалерийской бригады СКВО, дислоцировавшийся в станице Кавказская. В июле 1925 года направлен в 88-й кавалерийский полк 11-й кавалерийской дивизии в город Армавир, где проходил службу командиром эскадрона и помощником начальника школы. С октября 1927 года исполнял должности помощника начальника штаба и врид начальника штаба этой же дивизии. В октябре 1930 года назначен помощником начальника 1-й части штаба 10-й Майкопской кавалерийской дивизии.

В сентябре 1931 года зачислен слушателем Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе. По окончании ее в мае 1936 года направлен начальником 1-й части штаба 29-й кавалерийской дивизии БВО (г. Осиповичи), однако в должность не вступил и был зачислен в распоряжение Разведывательного Управления Генштаба Красной армии.

С июля 1936 года по август 1938 года находился в командировке в Западном Китае в войсках Чан Кайши на должности старшего инструктора кавалерийского полка, за боевые отличия награжден орденом Красной Звезды. По возвращении в СССР в августе 1938 года был назначен преподавателем кафедры конницы Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе.

В октябре 1940 года зачислен слушателем Академии Генштаба РККА.

Великая Отечественная война 
В начале войны в июле 1941 года полковник Коблов был выпущен из академии и назначен начальником штаба 29-й отдельной кавалерийской дивизии ОрВО. С 4 октября дивизия, войдя в состав Брянского фронта, участвовала в Орловско-Брянской оборонительной операции. С 26 октября прикрывала выход из окружения войск 3-й армии. С 31 октября в составе 3-й армии вела бои на ефремовском направлении. Понеся большие потери, была выведена в резерв Юго-Западного фронта.

С 5 декабря 1941 года исполнял должность начальника штаба 8-го кавалерийского корпуса. Его соединения и части в составе войск Брянского фронта активно вели боевые действия в районе городов Елец и Дивны, участвовали в битве под Москвой. В течение весны 1942 года корпус действовал вместе с частями 16-го танкового корпуса и 340-й стрелковой дивизии на воронежском направлении, успешно вел оборонительные бои западнее города Воронеж.

С июня полковник Коблов — инспектор кавалерии Воронежского, а с октября — Юго-Западного фронтов. В этих должностях принимал участие в Воронежско-Ворошиловградской оборонительной операции, Сталинградской битве, Острогожско-Россошанской наступательной операции и наступлении в Донбассе. За успешное выполнение заданий командования он был награжден двумя орденами Красного Знамени.

С 1 ноября 1943 года полковник Коблов вступил в командование 14-й гвардейской кавалерийской дивизии и воевал с ней до конца войны. В составе войск 7-го гвардейского кавалерийского корпуса Белорусского, а с 16 апреля 1944 г. — 1-го Белорусского фронтов дивизия участвовала в битве за Днепр, Черниговско-Припятской наступательной операции, в боях на плацдарме на реке Днепр в районе Лоева, Гомельско-Речицкой, Калинковичско-Мозырской наступательных операциях, в наступательных и оборонительных боях юго-западнее города Ковель, Белорусской, Люблин-Брестской, Варшавско-Познанской, Висло-Одерской, Восточно-Померанской, Берлинской наступательных операциях. Приказом ВГК от 15 января 1944 года дивизии как отличившейся в боях с немецкими захватчиками за освобождение город Мозырь, было присвоено почетное наименование «Мозырская». За образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками, за овладение городом Люблин и проявленные при этом доблесть и мужество она была награждена орденом Красного Знамени (9.8.1944), а за овладение городами Сохачев, Скерневице, Лович — орденом Суворова 2-й ст. (19.2.1945).

В мае 1945 года командир 14-й гвардейской Мозырской кавалерийской дивизии Краснознаменной, ордена Суворова дивизии генерал-майор Коблов был представлен к званию Герой Советского Союза, но по решению вышестоящего командования награждён орденом Суворова I степени, став одним из четырех командиров дивизии в Советской Армии награждённых в виде исключения 1-й степенью этого ордена.

За время войны комдив Коблов был восемь раз персонально упомянут в благодарственных в приказах Верховного Главнокомандующего.

Послевоенное время 
После войны до января 1946 года продолжал командовать 14-й гвардейской кавалерийской дивизией, затем состоял в распоряжении командующего кавалерией Красной армии.

В августе 1946 года был прикомандирован к Военной академии им. М. Ф. Фрунзе для использования на преподавательской работе. С ноября 1947 года исполнял должность старшего преподавателя по оперативно-тактической подготовке — тактического руководителя учебной группы основного факультета, с апреля 1948 года — заместителя начальника кафедры кавалерии.

В декабре 1949 года назначен заместителем командира 2-й гвардейской отдельной стрелковой бригады КВО.

С апреля 1951 года исполнял должность заместителя начальника по учебной части — начальника учебного отдела Объединенных курсов усовершенствования офицерского состава округа.

8 февраля 1958 года генерал-майор Коблов уволен в отставку по болезни.

Умер 11 октября 1988 года, похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Семья 
Была родная сестра — Жарова Анна Петровна.

Награды и звания 
СССР
 орден Ленина (21.02.1945)
 пять орденов Красного Знамени (14.02.1943, 26.10.1943, 06.08.1944, 03.11.1944, 15.11.1950)
 орден Суворова I степени (29.05.1945)
 орден Суворова II степени (06.04.1945)
 орден Кутузова II степени (23.08.1944)
 орден Отечественной войны I степени (06.04.1985)
 орден Красной Звезды (19.10.1938)
медали в том числе:
 «За боевые заслуги» (28.10.1967)
 «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (1938)
 «За оборону Москвы»
 «За оборону Сталинграда»
 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 «За взятие Берлина»
 «За освобождение Варшавы»
 «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
 знак «50 лет пребывания в КПСС»
Приказы (благодарности) Верховного Главнокомандующего в которых отмечен Г. П. Коблов
 За овладение городом и крупным железнодорожным узлом Люблин — важным опорным пунктом обороны немцев, прикрывающим пути на Варшаву. 24 июля 1944 года. № 148.
 За овладение крупнейшим промышленным центром Польши городом Лодзь и городами Кутно, Томашув (Томашов), Гостынин и Ленчица — важными узлами коммуникаций и опорными пунктами обороны немцев. 19 января 1945 года. № 233
 За овладение штурмом городом Калиш — важным узлом коммуникаций и сильным опорным пунктом обороны немцев на бреславском направлении. 24 января 1945 года. № 250.
 За овладение городами Дейч-Кроне и Меркиш-Фридлянд — важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев в Померании. 11 февраля 1945 года. № 274.
 За овладение городами Бервальде, Темпельбург, Фалькенбург, Драмбург, Вангерин, Лабес, Фрайенвальде, Шифельбайн, Регенвальде и Керлин — важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев в Померании. 4 марта 1945 года. № 288
 За овладение городами Бельгард, Трептов, Грайфенберг, Каммин, Гюльцов, Плате — важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев в Западной Померании. 6 марта 1945 года. № 292.
 За соединение северо-западнее Потсдама с войсками 1-го Украинского фронта, завершение полного окружения Берлина и овладение городами Науен, Эльшталь, Рорбек, Марквардт. 25 апреля 1945 года. № 342.
 За овладение городами Ратенов, Шпандау, Потсдам — важными узлами дорог и мощными опорными пунктами обороны немцев в Центральной Германии. 27 апреля 1945 года. № 347.
Других государств
 кавалер рыцарского ордена «Виртути Милитари»
 медаль «За Варшаву 1939—1945»
 медаль «За Одру, Нису и Балтику»

Почётный гражданин 
 города Мозырь Гомельской области (с 12 января 1974 года)
 посёлка Лельчицы Гомельской области

Память 
 В посёлке Лельчицы Гомельской области именем генерала Коблова названа улица.

Примечания

Ссылки 
 Общедоступный электронный банк документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
 Почётный гражданин города Мозырь Г. П. Коблов на сайте Мозырского райисполкома Гомельской области Республики Беларусь
 Почётный гражданин посёлка Лельчицы Г. П. Коблов на сайте Лельчицкого райисполкома Гомельской области Республики Беларусь
 Статья «Бывшие кремлёвцы» на сайте gazeta-furmanov.ru

Литература 
 

Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Члены КПСС
Выпускники Московского высшего военного командного училища
Выпускники специального факультета Военной академии имени М. В. Фрунзе
Сотрудники ГРУ
Участники Японо-китайской войны (1937—1945)
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Преподаватели Военной академии имени М. В. Фрунзе
Кавалеристы Великой Отечественной войны
Начальники штабов в Великой Отечественной войне
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Участники Сталинградской битвы
Участники битвы за Днепр
Представленные к званию Героя Советского Союза (Великая Отечественная война)
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Почётные граждане Мозыря